Karl von Forstner ist der Name folgender Personen:

* Karl von Forstner (General, 1790) (1790–1857), preußischer Generalmajor
 Karl von Forstner (General, 1800) (1800–1882), preußischer Generalmajor